José Luis Rodríguez Aguilar (1994), ciclista xilè
 José Luis Rodríguez García (Loeches, 1966), ciclista espanyol
 José Luis Rodríguez Moreno (Madrid,, 1947), ventríloc espanyol
 José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960), polític espanyol
 José Luis Rodríguez (futbolista) (Buenos Aires, 1963), futbolista argentí